Ано́р:

 Анор — коммуна во Франции, регион Нор — Па-де-Кале, департамент Нор, кантон Трелон.
 Анор — распространённый сорт граната.